Dürmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Sophie Dürmeyer (* 1990), deutsche Popsängerin
 Matthias Dürmeyer (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dormeyer
 Dürmayer